Płoty peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Płoty est une ville de la voïvodie de Poméranie occidentale.
 Płoty, la gmina dont elle est le siège.
 Płoty est un village de la voïvodie de Lubusz.